Die Qatar Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Januar 2001 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den AAPT Championships in Adelaide und den Gold Flake Open in Chennai zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Qatar Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Fabrice Santoro, der in diesem Jahr in der ersten Runde ausschied. Ab dem Halbfinale waren bei dem Turnier keine gesetzten Spieler mehr übrig. Im Finale gewann der ungesetzte Chilene Marcelo Ríos gegen den Qualifikanten Bohdan Ulihrach. Beide spielten ihr vorletztes Finale der Karriere. Es war der 17. Einzelerfolg der Karriere von Ríos.
Im Doppel siegten Alex O’Brien und Jared Palmer im Vorjahr, die beide nicht erneut zum Turnier antraten. Neue Sieger wurden Mark Knowles und Daniel Nestor, die an Position 2 gesetzt waren und sich im Finale gegen Juan Balcells und Andrei Olchowski durchsetzten. Es war ihr 11. gemeinsamer Titel. Für Knowles war es der dritte und für Nestor der zweite Titel in Doha.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 30 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 26 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 28 kB)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Doha